Asegurada puede referirse a:

 el femenino de asegurado (véase también seguro); o
 el Museo de La Asegurada, en Alicante (España).